Ксе́ния Влади́мировна Сизо́ва (род. 30 июля 1989) — российская волейболистка.

Биография 
Ксения Сизова родилась 30 июля 1989 года.

Воспитанница СДЮСШОР «Уралочка», первый тренер — Валерий Кунышев.

С 2005 года выступала за ВК «Уралочка-НТМК», но не смогла закрепиться в основном составе. В сезоне 2011—2012 года выступала за польский волейбольный клуб «Белосток», в сезоне 2012—2013 года — за ВК «Обнинск».

Примечания

Ссылки 

Волейболисты России
Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»
Игроки ВК «Белосток»
Игроки ЖВК «Обнинск»